Бургиньон-су-Монбаве́н () — коммуна во Франции, находится в регионе О-де-Франс. Департамент коммуны — Эна. Входит в состав кантона Лан-1. Округ коммуны — Лан.

Код INSEE коммуны — 02108.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 133 человека.

Экономика 
В 2010 году среди 74 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 52 были экономически активными, 22 — неактивными (показатель активности — 70,3 %, в 1999 году было 84,0 %). Из 52 активных жителей работали 46 человек (23 мужчины и 23 женщины), безработных было 6 (1 мужчина и 5 женщин). Среди 22 неактивных 5 человек были учениками или студентами, 12 — пенсионерами, 5 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Бургиньон-су-Монбавен

Коммуны департамента Эна